Hartree-Fock verwijst meestal naar de Hartree-Fock-methode. Gerelateerd zijn:

 Hartree-Fock energie, de energie die wordt gevonden met eerder genoemde methode
 Hartree-Fock golffunctie, de golffunctie die wordt gevonden
 Hartree-Fock limiet, de limiet aan de nauwkeurigheid van de Hartree-Fock zonder post-Hartree-Fock
 post-Hartree-Fock, berekeningen gebaseerd op de uitkomsten van de Hartree-Fock